Edmond Mbokolo Elima, né le 10 septembre 1989 à Bikoro (Province de l'Équateur), est un enseignant, écrivain et avocat de formation au Barreau de l'Équateur dans la Province de l'Équateur en République Démocratique du Congo.

Biographie

Famille et études 
Edmond Mbokolo Elima nait à Bikoro le 10 septembre 1989. Il est originaire de la localité de Loondo, secteur des Ekonda, dans le territoire de Bikoro (Équateur). Il est le fils de Monsieur Mbokolo Elima Edmond et de Madame Amba Mola Marie Jeannette, tous enseignants en République Démocratique du Congo.

Il étudie le droit privé et judiciaire à l'Université de Mbandaka (Province de l'Équateur) où il obtient une licence en totalisant quatre distinctions consécutives, puis actuellement à l'Université de Kinshasa où il est inscrit au programme de troisième cycle.

Carrière

Mbokolo Elima commence sa carrière de professionnel de droit en qualité de défenseur judiciaire près le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka date du 10 août 2013 jusqu'au 05 janvier 2015 alors étudiant en première année de licence à la faculté de droit. Le 05 janvier 2015 après son deuxième cycle, il devient avocat inscrit à la liste de stage au Barreau de l'Équateur et en date du 04 septembre 2018, il va obtenir son certificat d'aptitude professionnel d'avocat pour son inscription au tableau du même Barreau, ainsi que collaborateur de Maitre Philippe Bosembe Is'Enkanga, devenu Bâtonnier du Barreau de l'Équateur en mars 2021.

Enseignant à la faculté de droit de l'Université de Mbandaka depuis mars 2017, Mbokolo Elima intègre en 2021 le Cabinet politique du Gouverneur de l'Équateur, Dieudonné Bobo Boloko Bolumbu en qualité de conseiller juridique, fonction jugée incomptable avec sa profession d'avocat, il sera alors désigné comme consultant juridique et judiciaire, laquelle fonction il démissionna en février 2022 dénonçant ainsi la mégestion de l'autorité provinciale et l'irrespect des règles qui pilotent le fonctionnement d'une administration publique.

Mbokolo Elima est un habitué des médias, où il a participé dans des grands débats de droit en qualité d'analyste politico-juridique dont notamment dans les chaines de la Radio Okapi, Congo Buzz TV, B-One TV émettant à Kinshasa ainsi que dans certaines chaines locales à Mbandaka.

Il est auteur de plusieurs articles politique et juridiques et défenseur des droits humains.

En novembre 2022, il est retenu comme candidat magistrat par le Conseil Supérieur de la Magistrature de la République Démocratique du Congo pour être proposé à la nomination en 2023 en qualité du Substitut du Procureur de la République.

Publications

Ouvrage
 La répression de la cybercriminalité en droits congolais et français, Editions Universitaires Européennes, 2019, 117 p. .

Articles scientifiques

 «La capacité de la femme mariée en droit commercial de l’Ohada à l’aune de la loi /008 du 15 juillet 2016», In Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement durable, Revue du Centre de Recherche Internationale pour la Promotion et la Protection des Droits de l’Homme en Afrique Centrale, Université de Kinshasa, Faculté de Droit,  année, , Vol.I, juillet-septembre 2021 (Publication trimestriel), .
«L’exercice de la liberté de presse en République Démocratique du Congo: Plaidoyer pour une dépénalisation des délits de presse», In International Journal of Applied Research, ISSN Print: 2394-7500, ISSN Online: 2394-5869, Impact Factor: 5.2,  vol. 6, Issue 5, Part D (2020), 6 (5); , may 2020, Maroc.
 «Les problèmes liés au contrat électronique en droit congolais», in International Journal of Innovation and Scientific Research (IJISR), ISSN 2351-8014 Vol. 48 No. 2 May 2020, , India.
 «Analyse du régime ambivalent de la saisie des rémunérations en droit de l’Ohada: entre l’autorisation et l’interdiction», in International Journal of Innovation and Scientific Research, ISSN 2351-8014 Vol. 57 No.  octobre 2021, , India.
 «La capacité commerciale des incapables en droit Ohada: cas des mineurs», Ohadata D-20-19.
 «La gestion du registre de commerce et de crédit mobilier institué par le droit de l'Ohada: quel greffe compétent en République Démocratique du Congo?», In Ohadata D-20-21, Association Unida, Paris/France, mai 2020.
 «La légalisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail: une majeure innovation en droit du travail congolais», Ohadata D-20-22, Association Unida, Paris/France mai 2020.
 «Privilèges dans le recouvrement forcé des créances fiscales, non fiscales, douanières et des sommes dues aux travailleurs (salaires) à l’aune du droit de l’Ohada: étude pratique de la fermeture provisoire de la Fbnbank par la Dgrad/Équateur», Ohadata D-20-42, Association Unida, Paris/France, 29 octobre 2020.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Mbandaka

Liens externes
 Site de l'Ordre National des Avocats de la République Démocratique du Congo